Localidades dos Estados Unidos
Holloway (Minnesota)
Holloway (Ohio)
Hollowayville

Desambiguações de topônimos